Ла Авентура има више значења:

 Ла Авентура (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Авентура (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Авентура (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Авентура (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Авентура, Блас Рамирез Флорес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику